A Marcha Radetzky ou Radetzky March, Op. 228 foi composta por Johann Strauß I em 1848 em honra ao marechal-de-campo austríaco Joseph Radetzky von Radetz, que na época comandava a repressão sobre as revoltas liberais.

Hoje a marcha deve grande parte de sua popularidade ao Concerto de Ano Novo da Orquestra Filarmónica de Viena.

E usada como marcha oficial pela Escuela Militar do Libertador Bernardo O'Higgins nas paradas militares do chile.

Ligações externas
Radetzkymarsch
Alter Tanz aus Wien

Marchas musicais